La paroisse de la Presqu'île d'Arvert est une paroisse catholique située dans le département français de la  Charente-Maritime, le diocèse de La Rochelle et Saintes et le doyenné de Royan. Elle comprend cinq communes de l'Ouest de la presqu'île d'Arvert et du Royannais : 

La Tremblade (chef-lieu paroissial).
Arvert
Chaillevette
Étaules
Les Mathes

Clochers

Liens externes

Catholicisme en Charente-Maritime
Paroisse en France